Sambu ist der Familienname von:

 Andrea Sambu Sipe (auch Andrew Sambu; * 1972), tansanischer Langstreckenläufer
 Ezra Sambu, kenianischer Kurzstreckenläufer (400 m)
 Stephen Sambu (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Idrisa Sambu (* 1998), portugiesischer U-18-Fußball-Nationalspieler (FC Porto)

Sambu steht für:
 Gepardenbaby Sambu, aufgezogen vom britischen Moderator und Kameramann Simon Henry King
 Sambu-gun, auch Sambu, japanischer Landkreis in der Präfektur Chiba, Region Kantō am Südostrand der Insel Honshū
 Sambú, Distrikt im indigenen autonomen Territorium Emberá-Wounaan in Panama